Lonni est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1970), entraineur américain de softball
Lonni Boulesnane (né en 1988), karatéka français

Voir aussi

Homonymie de prénom